Agatha Christie: The ABC Murders – videogioco del 2009 per Nintendo DS
 Agatha Christie: The ABC Murders – videogioco del 2016 per Microsoft Windows, Linux, Mac OS X,[1] PlayStation 4 e Xbox One